El Soyate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Soyate, San Luis Potosí, ort, 
 El Soyate, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar